Selkäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Selkäluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,55, long 21,71),  (1 ha)
2. Selkäluoto (ö och gränsmärke mellan Norra Karelen och Södra Savolax),  (0 ha)